Severed est un jeu vidéo développé et édité par Drinkbox Studios, sorti initialement sur PlayStation Vita en .

Système de jeu

Accueil 
GameSpot : 8/10
IGN : 6,4/10

Notes et références 

Jeu vidéo sorti en 2016
Metroidvania
Jeu PlayStation Vita
Jeu Wii U
Jeu Nintendo Switch
Jeu Nintendo 3DS
Jeu iOS
Jeu vidéo développé au Canada
Jeu vidéo indépendant
Jeu PlayStation Network
Jeu Nintendo eShop (Nintendo 3DS)